UK
 Norfolk (okrug, Engleska), okrug u Engleskoj
 Norfolk (izborna jedinica, Engleska), izborna jedinica u Engleskoj (county constituency) od 1707. do 1832. godine
Australija
 Otok Norfolk, nastanjeni otok u Tihom oceanu između Australije, Novog Zelanda i Nove Kaledonija, zajedno s dva susjedna otoka tvori australski savezni teritorij
Kanada
 Norfolk (okrug, Ontario)
Novi Zeland
 Norfolk (Novi Zeland), u regiji Taranaki
SAD
 Norfolk, Connecticut
 Norfolk, Massachusetts
 Norfolk (okrug, Massachusetts)
 Norfolk, Nebraska
 Norfolk (grad), New York
 Norfolk, Virginia
mornarička postaja Norfolk, velika mornarička baza SAD-a u Norfolku u Virginiji